San Felice har flere betydninger:

 San Felice a Cancello, en kommune i den italienske provins Caserta i Campania
 San Felice Circeo, en italiensk by i regionen Lazio i Italien
 San Felice del Benaco,
 San Felice sul Panaro,
 San Felice del Molise,

Se også 

 Felice